Hans Nägele ist der Name folgender Personen:

* Hans Nägele (Journalist) (1884–1973), österreichischer Journalist 
 Hans Nägele (Bobfahrer) (1902–??), Schweizer Bobfahrer

Siehe auch:
 Hans Negele (1942–1996), liechtensteinischer Rennrodler